Лю́двиг Ка́рлович Ми́нерт (1919—2003) — советский архитектор, художник, проектировщик, исследователь архитектуры Бурятии.

Биография 
Людвиг Карлович Минерт родился 2 октября 1919 год в селе Лишня, Бышевского района на Украине. После начала Великой Отечественной войны Минерта отправили в Воркуту на строительство железной дороги «Воркута — Котлас», где он оставался до 1947 года.

В 1947 году Людвиг Минерт поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт. В 1950 году Людвиг Карлович получил диплом архитектора. Минерта отправляют работать в Улан-Удэ, где он становится главным архитектором «Бурят-монголпроекта».

Здания в стиле «сталинского ампира», построенные в Улан-Удэ по проектам Минерта, стали визитной карточкой города.

В 1955 году Минерт переезжает в Новосибирск и преподаёт на кафедре рисунка, живописи и скульптуры архитектурного института. Со временем он становится руководителем кафедры и получает звание профессора.

В начале 1990-х годов Минерт переезжает в Германию.

Людвиг Карлович Минерт умер в Берлине в 2003 году.

Часть работ Минерта хранится в новосибирском Музее истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина.

Основные работы в Улан-Удэ 

 здание «Забайкаллеса»;
 Дом радио;
 здание Министерства внутренних дел;
 жилой дом с бывшим магазином «Янтарь» на проспекте Победы;
 Городская АТС по ул. Ленина;
 дом политического просвещения.

Автор книг и статей 
 
 «Архитектура Улан-Удэ», Улан-Удэ, Бурятское книжное издательство, 1983;
 «Памятники архитектуры Бурятии», Новосибирск: Наука, 1983;
 «Памятники начального этапа градостроительства в Бурятии»// Памятники истории, археол. и архитектуры Сибири. Новосибирск, 1989
 «Монгольское градостроительство XIII—XIV веков. Центральная Азия и соседние территории в средние века»;
 «К вопросу о самобытности зодчества Монголии и Бурятии». Известия Сибирского отделения АН СССР N 10. Сер. истории, филологии и философии, вып. 2.

Литература 
 Екатерина Шевцова. «Лицо города создал ссыльный немец» //газета «Номер один», 5 мая 2004 года.

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Улан-Удэ
Архитекторы СССР
Репрессированные в СССР